Ganymed (von altgriechisch Ganymếdês „der Glanzfrohe“) steht für:

 Ganymed (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie 
 Ganymed (Band), österreichische Band
 Ganymed (Mond), Mond des Planeten Jupiter
 (1036) Ganymed, Asteroid

Werktitel:
 Ganymed (Goethe), Gedicht von Goethe
 Ganymed (Hölderlin), Gedicht von Hölderlin
 Ganymed (Zürich), Hubacher-Skulptur in Zürich
 Ganymed, Lied von Franz Schubert
 Ganymed, Novelle von Heinrich Bulthaupt

Siehe auch:
 Ganymed-Maler, apulischer Vasenmaler
 Operation Ganymed, deutscher Film von Rainer Erler (1977)
 Union Ganymed, christliche Fachgewerkschaft
 Hebe (Mythologie) (auch Ganymeda), griechische Göttin der Jugend
 Ganymede Heights, Gebirge auf der Alexander-I-Insel in der Antarktis
 Ganymedes (Begriffsklärung)